Средник:

 Средник — в XIX веке название современного города Середжюс в Литве.
 Средник — в типографике − пробел, разделяющий колонки набора при многоколонной верстке.
 Средник — в иконописи — центральная часть иконной доски с ковчегом, либо центральная композиция иконы с клеймами (житийной иконы).
 Средник — средний поперечный брусок в оконных рамах или филенчатых дверях.
 Средник — представитель толка в беспоповщинском старообрядчестве, отмечающего среду вместо воскресенья.
 Средник — средний слой в многослойном материале.

См. также 
 Сребник

Примечания